Rosing – casata nobiliare di origine olandese poi stabilitasi nell'Impero russo 
 Rosing – località del comune tedesco di Königsmoos
 22870 Rosing – asteroide della fascia principale

Persone 

 Anton Rosing – chimico norvegese (1828-1867)
 Bodil Rosing – attrice
 Boris L'vovič Rosing – fisico ed inventore russo
 Emilie Rosing
 Johanne Rosing
 Linda Rosing – modella svedese
 Mia Rosing – modella svedese
 Michael Rosing – attore
 Val Rosing – cantante
 Vladimir Rosing – cantante lirico e direttore d'orchestra russo
 Wayne Rosing – scienziato